Aardrijkskunde
 Theunissen, plaats in de Zuid-Afrikaanse provincie Vrijstaat

Personen met de achternaam Theunissen
 Anne-Françoise Theunissen, Belgisch syndicaliste en politica
 Bonita Theunissen, Nederlands voetbalster
 Dani Theunissen, Nederlands voetballer
 Jan Theunissen, Nederlands geestelijke en aartsbisschop
 Jeroen Theunissen, Belgisch dichter en schrijver
 Louise Johanna Batiste Charlotte Theunissen Reijnst, Nederlandse edelvrouw
 Steven Theunissen, Nederlands voetballer
 Werner Theunissen, Nederlands gitarist en songwriter
 Will Theunissen, Nederlands gitarist

Zie ook 
 John Theunissen (doorverwijspagina)
 Werner Theunissen (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam